Phagocata är ett släkte av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Phagocata i familjen Planariidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Dugesiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Planarier
Phagocata